Juan de Lancaster, I duque de Bedford (20 de junio de 1389 - 14 de septiembre de 1435), también conocido como Juan Plantagenet, era el cuarto hijo del rey Enrique IV de Inglaterra y de María de Bohun. Fue regente de Inglaterra hasta la mayoría de edad de su sobrino, rey Enrique VI de Inglaterra.

Biografía
Fue nombrado conde de Kendal y de Richmond, y duque de Bedford por su hermano, el rey Enrique V en 1414. Se casó con Ana, hija del duque de Borgoña, Juan I de Borgoña, en 1423. Después de la muerte de Ana en el parto en 1432, se casó con Jacquetta de Luxemburgo. 

Cuando Enrique V murió en 1422, Juan de Bedford compitió con su hermano más joven, Humphrey, duque de Gloucester, por el control del reino durante la minoría de edad de Enrique VI. El rey-niño era el regente declarado de Francia, técnicamente heredero al trono de ese país así como de Inglaterra. 

Bedford fue gobernador de Normandía entre 1422-1432, derrotando a los franceses en varias ocasiones, hasta que la llegada de Juana de Arco reorganizó y dio moral a la oposición anti-inglesa. 

En 1431, Bedford capturó a Juana y consiguió que la ejecutaran en Ruan, seguidamente dispuso la coronación del joven Enrique VI en París, mientras negociaba el tratado de Ruan. Murió en Ruan y fue enterrado en la catedral de esta ciudad.

Matrimonios 
Contrajo matrimonio, primero con Ana de Borgoña (1404 - 14 de noviembre de 1432) y, al enviudar, con Jacquetta de Luxemburgo (1415/1416 – 30 de mayo de 1472).

Ascendencia

Casa de Lancaster
Miembros de la Orden de la Jarretera
Primeros Lores del Almirantazgo
Regentes de Francia
Duques de Bedford